Spallek ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Monika Spallek (* 1968), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Johannes Spallek (* 1948), deutscher Archivar und Kulturreferent
 Karlheinz Spallek (1934–2022), deutscher Mathematiker
 Max Spallek (* 1968), deutscher Radiomoderator
 Michael Spallek (* 1957), deutscher Arbeitsmediziner